Чорна гора — історична місцевість Києва
 Чорна гора — інша назва г. Піп Іван (2028 м н.р.м.) у Чорногірському масиві Українських Карпат
 Чорна гора (Кара-Даг) — гірський масив в Кримських горах
 Чорна гора — гора на півдні Франції
 Чорна Гора — інша назва Чорногорії

Також 
 Чорна Гора — невисока гора (565 м. н.р.м.) на території однойменного заказника у Виноградівському районі Закарпатської області
 Чорна Гора — ботанічний заказник у Закарпатті
 Чорна Гора — залізнична станція біля Виноградова у Закарпатті
 Чорна Гора — поселення в Росії